Антоново може бити:

 Антоново (град), град у Бугарској
 Антоново (село), село у Пољској